Damir Džumhur era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al primo turno da Jahor Herasimaŭ.

In finale Karen Chačanov ha battuto Adrian Mannarino con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Marco Cecchinato (secondo turno)
 Daniil Medvedev (semifinale)
 Karen Chačanov (campione)
 Filip Krajinović (quarti di finale)

 Nick Kyrgios (secondo turno, ritirato)
 Damir Džumhur (primo turno)
 Jérémy Chardy (ritirato)
 Martin Kližan (primo turno)

Wildcard 

  Evgeny Karlovskiy (primo turno)
  Karen Chačanov (campione)

 Nick Kyrgios (secondo turno, ritirato)

Qualificati 

  Aleksandr Bublik (primo turno)
  Lukáš Rosol (secondo turno)

 Filip Horanský (primo turno)
 Jahor Herasimaŭ (quarti di finale)

Lucky loser 
  Ričardas Berankis (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2018